Хавьер Кабрера:
 Кабрера, Хавьер (род. 1965) — уругвайский футболист.
 Кабрера, Хавьер (род. 1992) — уругвайский футболист.
 Кабрера, Хавьер Фернандес (род. 1984) — испанский футбольный тренер.